Das Dameneinzel der Panamerikanischen Spiele 1951 war ein Tenniswettbewerb in Buenos Aires.

Ergebnisse

Quelle 
 Zeitgenössische brasilianische Zeitungsmeldungen, verfügbar bei http://memoria.bn.br/

Tennis
Tennisturnier 1951
Tennisturnier in Buenos Aires
1951 Dameneinzel